Plaatsen met de naam Busch:
Busch (Arkansas), een plaats in de staat Arkansas, Verenigde Staten
Busch (Alsdorf), een plaats in de Duitse gemeente Alsdorf, deelstaat Noordrijn-Westfalen
Busch (België), een plaats in de Belgische gemeente Lontzen, in de provincie Luik
Busch (Kürten), een plaats in de Duitse gemeente Kürten, deelstaat Noordrijn-Westfalen 
Busch (Grevenbroich), een stadsdeel van de plaats Grevenbroich, deelstaat Noordrijn-Westfalen 
 De oude Duitse naam voor Buš, een gemeente in Tsjechië

Personen met de naam Busch:
Johan Busch (1742-1817), Nederlands koopman en politicus
Marcus Busch (1769-1843), Nederlands militair
Wilhelm Busch (1832-1908), Duits dichter en tekenaar (schepper van Max und Moritz)
Hans Busch (1884-1973), Duits natuurkundige en grondlegger van de elektronenoptica
Ernst Busch (maarschalk) (1885-1945), Duits generaal-veldmaarschalk tijdens de Tweede Wereldoorlog
Fritz Busch (1890-1951), Duits dirigent
Mae Busch (1891-1961), Australisch actrice
Ernst Busch (zanger) (1900-1980), Duits zanger
William Busch (1901-1945), Engels componist van Duitse afkomst
Germán Busch (president) (1904-1939), president van Bolivia
Nels Busch (1954), Nederlands bassist
Karin Enke of Karin Busch (1961), Duits langebaanschaatsster
Fabian Busch (1975), Duits acteur
Kurt Busch (1978), Amerikaans autocoureur
Adam Busch (1978), Amerikaans acteur
Kyle Busch (1985), Amerikaans autocoureur

Overige betekenissen van Busch:
Busch (biermerk), een merk van de onderneming Anheuser-Busch